Brett Lernout (né le 24 septembre 1995 à Winnipeg dans la province de Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Défenseur évoluant dans la LHOu pour les Blades de Saskatoon puis les Broncos de Swift Current, il est repêché par les Canadiens de Montréal au  rang lors du troisième tour du repêchage d'entrée dans la LNH 2014. Il devient professionnel vers la fin de la saison 2014-2015 en évoluant pour les Bulldogs de Hamilton, club-école des Canadiens dans la LAH. Il joue son premier match avec les Canadiens en avril 2016.

Statistiques 

|-
| 2011-2012 ||Pistons de Steinbach ||MJHL ||6 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 ||Blades de Saskatoon ||LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 ||Blades de Saskatoon ||LHOu ||18 ||0 ||0 ||0 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 ||Broncos de Swift Current ||LHOu ||41 ||1 ||1 ||2 ||28 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2013-2014 ||Broncos de Swift Current ||LHOu ||72 ||8 ||14 ||22 ||103 ||6 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2014-2015 ||Broncos de Swift Current ||LHOu ||72 ||14 ||28 ||42 ||68 ||4 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
| 2014-2015 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||69 ||2 ||10 ||12 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 ||IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||74 ||3 ||13 ||16 ||63 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2016-2017 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 ||Rocket de Laval ||LAH ||56 ||1 ||7 ||8 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||18 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 ||Rocket de Laval ||LAH || 74 ||4 ||5 ||9 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Wolves de Chicago || LAH ||38 ||0 ||2 ||2 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Eagles du Colorado || LAH ||12 ||0 ||3 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

|21 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en septembre 1995
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Eagles du Colorado